Michel Leiris (1901-1990), écrivain et ethnologue français ;
 Antoine Leiris (1981-), journaliste français ;
 Noëlle Leiris (19?-), actrice française ;
 Noëlle de Leiris (1909-1993), enseignante française.